Prestige steht für:
 Prestige, Ansehen einer Person oder Sache
 Prestige – Die Meister der Magie (OT: The Prestige), Film von Christopher Nolan (2006)
 eine Schrifttype für Schreibmaschinen, siehe Schreibmaschinenschrift#Besondere Eigenschaften

Musik:
 Prestige (Band), finnische Thrash-Metal-Band
 Prestige Records, US-amerikanisches Jazz-Plattenlabel

Fahrzeuge:
 Prestige (Schiff), 2002 gesunkener Öltanker
 eine luxuriöse Version des Citroën CX mit verlängertem Radstand
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Prestige Sports Cars (1994–1995)

Siehe auch: